morielje, een geslacht van paddenstoelen (Morchella)
 Morille (Salamanca), een gemeente in Spanje